

Code 
EDL est un code qui peut signifier :
 .

Sigle 
EDL est un sigle qui peut signifier :
En français
équation différentielle linéaire
 École du Louvre;
 élément de langage, une formule facilement mémorisable utilisée dans le domaine de la communication politique ;
 Électricité du Laos, une société de production et de distribution d'énergie électrique du Laos ;
 Électricité du Liban, une société de production et de distribution d'énergie électrique du Liban ;
 état des lieux, description d'un logement loué, des pièces et des équipements du logement ;
 Études en didactique des langues, une revue à comité de lecture international ;
 , format utilisé dans le processus de post-production de montage de film et de montage vidéo ; ce format, universel, est compatible avec la plupart des logiciels de montage vidéo tels Adobe Premiere, Avid Media Composer, DaVinci Resolve, Magix Video, Final Cut Pro, Corel Video Studio, OpenShot ou Blender.
 Étude de la langue (en français)

En anglais
 English Defence League, un mouvement politique anglais.
Enclave Description Language, un langage proche du C permettant de décrire un programme devant s’exécuter dans une enclave processeur.